Villa Hermosa ist der Name von

 Villa Hermosa (Bolivien) (auch Villa Hermosa de Kami), Ortschaft im Departamento Cochabamba in Bolivien
 Villa Hermosa (Medellín), Gemeinde in Medellín, Kolumbien
 Villa Hermosa (Buenos Aires), Ortschaft in Argentinien
 Villa Hermosa (La Romana), Gemeinde in der Dominikanischen Republik

Siehe auch
 Villahermosa (Begriffsklärung)